Černý potok kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bayerische Schwarzach, vattendrag, 
 Padrťský potok, vattendrag, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar